Wigerinck, auch Wiggeringk, Wiggering ist der Familienname von 
 Godart Wigerinck († 1518), Lübecker Fernhandelskaufmann, Bankier und Mäzen
 Johann Wigerinck (* um 1500; † nach 1550), Lübecker Fernhandelskaufmann
 Hieronymus Wigerinck († 1549), Lübecker Domherr